Asados puede referirse a:

 Asados (España), parroquia española del municipio de Rianjo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Asado, técnica de cocción mediante la cual los alimentos son expuestos al calor de fuego o brasas para que se cocinen lentamente.
 Nombre alternativo con el que es conocido la Parrillada.